Prambon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prambon (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 111,58), Jawa Timur, 
 Kecamatan Prambon, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Prambon (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 112,55), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar